Приозёрный сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Приозёрный сельсовет — в Усть-Калманском районе Алтайского края.
 Приозёрный сельсовет — в Ивановском районе Амурской области.
 Приозёрный сельсовет — в Каргопольском районе Архангельской области.